Cochet ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Cochet (1888–1969), französischer Künstler
 Henri Cochet (1901–1987), französischer Tennisspieler
 Jean-Laurent Cochet (1935–2020), französischer Schauspieler und Regisseur
 Jonathan Cochet (* 1977), französischer Rennfahrer
 Pierre Cochet (1866–1936), französischer Gärtner und Rhodologe 
 Yves Cochet (* 1946), französischer Politiker